Drei Sterne steht für:
 Dreifachsternchen ⁂, ein typographisches Zeichen
 Samsung (koreanisch „Drei Sterne“), südkoreanischer Konzern
 Drei-Sterne-General der Bundeswehr und des Bundesheeres, siehe Generalleutnant
 Drei-Sterne-Orden, lettischer Orden
 Drei-Sterne-Restaurant, siehe Guide Michelin#Sterne, Bib Gourmand und Teller (Assiette)
 CMAS ***, eine Tauch-Guide-Ausbildung der CMAS, siehe Dive Leader#CMAS ***

Siehe auch:
 Three Star Club, nepalesischer Fußballclub
 Three Stars, Auszeichnungen im nordamerikanischen Eishockey
 Alexander zu den drei Sternen, deutsche Freimaurerloge in Ansbach
 Dreigestirn